Vesuvius – toponimo in lingua latina di Vesuvio
 13897 Vesuvius – asteroide della fascia principale
 Vesuvius (Canada) – centro abitato del Canada 
 Vesuvius (Stati Uniti d'America) – centro abitato degli Stati Uniti d'America